Bao (The King of Fighters)
Bao (filme de 2018)

Pessoas
Bao Dai
Bao Jinghowlal

Desambiguação